István Szivós kan verwijzen naar de volgende personen:

 István Szívós sr. (1920-1992), Hongaars waterpolospeler
 István Szívós jr. (1948-2019), Hongaars waterpolospeler